

Комишлінка — село, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Комишлінка — село, Сєверний район, Оренбурзька область